Георг Вильгельм Франц Вендерот (, 17 января 1774 — 5 июня 1861) — немецкий ботаник, фармацевт, врач, доктор медицинских наук.

Биография 
Георг Вильгельм Франц Вендерот родился в Марбурге 17 января 1774 года.

Вендерот проходил своё первое обучение в Гессене, позже в Марбурге и стал фармацевтом; в 1801 году после пяти лет обучения он стал доктором медицинских наук.

В 1831 году была опубликована его работа Einige Bemerkungen über verschiedene neue Pflanzenarten des botanischen Gartens in Marburg. Вендерот внёс выдающийся вклад в дизайн ботанического сада Марбурга. Благодаря его отношениям с ботаническими учреждениями других университетов, установлению отношений с коммерческими садами, а также поездкам, которые он предпринимал в интересах сада, он сумел преодолеть препятствия для его процветания.

Георг Вильгельм Франц Вендерот умер в Марбурге 5 июня 1861 года.

Научная деятельность 
Георг Вильгельм Франц Вендерот специализировался на семенных растениях.

Научные работы 
 Dissertatio inauguralis medica sistens Materiae pharmaceuticae Hassiacae specimen. Marburg 1802. XVI + 70 S.
 Ueber Apotheker und Apothekerwesen nebst Vorschlägen zu höchstnöthigen Reformen und Verbesserungen der pharmazeutischen und der damit zusammenhängenden Veranstaltungen im Staate. Gießen 1805. 233 S.
 Über das Studium der Botanik. Einige Worte an seine akademischen Mitbürger zur Berichtigung seiner angekündigten im Sommer 1805 zu haltenden Vorlesungen über medicinische Botanik. Marburg 1805. 32 S.
 Autobiographie. in: Friedrich Wilhelm STRIEDER: Grundlage zu einer Hessischen Gelehrten-und Schriftsteller-Geschichte. Bd. XVIII. Marburg 1819. S. 503—511.
 Lehrbuch der Botanik. Zu Vorlesungen und zum Selbststudium. Marburg 1821. XVI + 590 S.
 Beiträge zu der Flora von Hessen. in: Schriften der Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Naturwissenschaften zu Marburg. Bd. I. Marburg 1823. S. 118—152.
 Einige Bemerkungen über verschiedene neue Pflanzenarten des botanischen Gartens in Marburg. 1831.
 Das Akonit und die Akonitarzneien. Bemerkungen über wichtige, einheimische Arzneipflanzen, nebst Vorschlägen in Betreff derselben, den Herren Apothekern, zunächst Kurhessens ertheilt; Aerzten und Medicinalbehörden zur gefälligen Berücksichtigung. Kassel 1837. 23 S.
 Versuch einer Charakteristik der Vegetation von Kurhessen. Als Einleitung in die Flora dieses Landes. Nebst zwei Probebogen: einer der Flora hassiaca und einer der Flora marburgensis. Kassel 1839. XII+155 S. (= Schriften der Gesellschaft zur Beförderung, der gesammten Naturwissenschaften zu Marburg. Bd. IV).
 Flora Hassiaca oder systematisches Verzeichnis aller bis jetzt in Kurhessen und (hinsichtlich der selteneren) in den nächst angrenzenden Gegenden des Grossherzogthums Hessen-Darmstadt u.s.w. beobachteten Pflanzen, enthaltend die offen blühenden Gewächse. Kassel 1846. XXVIII + 402 S.
 Der Pflanzengarten der Universität Marburg. Die Geschichte desselben erzählt. Marburg 1850. 75 S.
 Die Pflanzen botanischer Gärten, zunächst die des Pflanzengartens der Universität Marburg, unter ihren Catalognummern systematisch aufgeführt und synoptisch beschrieben, zum Gebrauche bei dem Besuche solcher Gärten für Studirende und Freunde der Pflanzenwelt. 1. Heft: Die natürliche Ordnung der Coniferen enthaltend. Kassel 1851. XVIII + 64 S. (Digitalisat unter GoogleBooks)
 Analecten kritischer Bemerkungen, weiterer Erläuterungen und Nachträge zu und über einige bis dahin theils wenig, theils gar nicht gekannte Gewächse der deutschen und anderen Floren. 1. Heft. Ein Beitrag zu den Schriften der Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Naturwissenschaften zu Marburg und den in diesen bereits von dem Verfasser beschriebenen neuen Pflanzen. Kassel 1852. 18 S.

Примечания

Литература 
 Ernst Wunschmann: Wenderoth, Georg Wilhelm Franz. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 41, Duncker & Humblot, Leipzig 1896, S. 716 f.
 Ingeburg Unterhalt-Schüler: Georg Wilhelm Franz Wenderoth (1774–1861). Ein Beitrag zur Geschichte der Botanik an der Universität Marburg. Hessische Historische Kommission u. a., Darmstadt u. a. 1989, ISBN 3-88443-164-1 (Quellen und Forschungen zur hessischen Geschichte 75), (Zugleich: Marburg (Lahn), Univ., Diss., 1988/1989).

Ссылки 
 DNB, Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: Georg Wilhelm Franz Wenderoth
 Allgemeine deutsche Biographie & Neue deutsche Biographie (Digitale Register): Georg Wilhelm Franz Wenderoth

Родившиеся в Марбурге
Ботаники по алфавиту
Ботаники Германии
Фармацевты Германии
Медики по алфавиту
Медики Германии